Вулиця Миколи Руденка (Дніпро)
 Вулиця Миколи Руденка (Полтава)
 Вулиця Миколи Руденка (Умань)

Микола Руденко